Век перевода:
 «Век перевода» — антология русского поэтического перевода XXI века.
 «Век перевода» — интернет-проект, посвящённый русскому поэтическому переводу с конца XIX и до начала XXI века.